Königsdorf (Beieren), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
Königsdorf (Burgenland), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Burgenland
Zimbor, een plaats in het Roemeense district Sălaj